Марусик Василь Андрійович (1941—2021) — Заслужений журналіст України, лауреат низки літературно-мистецьких премій.
 Марусик Тарас Павлович (1955) — український журналіст, державний службовець.
 Марусик Петро Іванович (1947) — український сценарист, режисер, перекладач.

Українські прізвища